Snow White peut faire référence à :
 Snow White, le nom en anglais de Blanche-Neige, personnage de conte des Frères Grimm
 Snow White, film américain de J. Searle Dawley sorti en 1916
 , dessin animé américain de 1933 en noir et blanc des Fleischer Studios avec Betty Boop
 Snow White's Scary Adventures, une attraction des parcs Disney
 L'opération Snow White, une opération d'infiltration des administrations américaines par la scientologie en 1977
 Snow White, un joueur de rugby à XV néo-zélandais.
 Snow White est un film suisse de Samir sorti en 2005